Хурджин или хурджун (, , ) — традиционная восточная сумка, сотканная ковровой техникой из разноцветных шерстяных волокон и украшенная бубенчиками. Состоит из двух отделений (мешков). Хурджины могут иметь разные размеры. В основном предназначен для переноски сельскохозяйственных продуктов или домашней утвари.

С давних времён хурджун использовался у народов Центральной Азии и Кавказа, а также на Алтае.

В Азербайджане большие перемётные сумки-хурджуны делали из односторонней и двусторонней безворсовой ткани. В Армении хурджины являлись кожаными либо шерстяными.

Примечания

Ссылки 

Азербайджанский народный быт
Армянский народный быт